Huayllamarca (gemeente)
Huayllamarca (plaats)